Skada kan avse:

Sammansättningar
 Brännskada – ett trauma (en skada) på huden som o
 Pisksnärtsskada – nacksmärta eller eventuellt en nackskada som uppstår då huvudet kastas i olika riktningar
 Arbetsskada – fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som erhållits under arbetstid och/eller till följd av arbete
 Fritidsskada – en försäkringsterm som betecknar fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som inträffat under tid som ej är ordinarie arbetstid
 Ryggmärgsskada – en skada på ryggmärgen
 Hjärnskada – en störning i hjärnans funktioner
 Nervskada
 Självskada – att skada sig själv vare sig det har ett psykiskt, religiöst eller kulturellt sammanhang
 Kroppsskada
 Lesion – en medicinsk term för skada eller sjuklig förändring i funktion eller organstruktur, betingad av såväl yttre våld som sjukdom
Medicinskt trauma – en skada (till exempel ett lesion) på levande vävnad i en organism
 Psykiskt trauma – en upplevelse av chockartad eller smärtsam art
 Juridiska termer 
Skadestånd – ersättning som den som orsakat en skada betalar till den som drabbats av skadan
Direkt skada
Indirekt skada
 Skadegörelse – förstöra eller skada fast eller lös egendom
 Skaderekvisit – ett juridiskt begrepp relevant för Offentlighets- och sekretesslagen 
 Sidoskada - skadeverkning som uppstår oavsiktligt eller genom misstag i samband med militär verksamhet
 Skadedjur –  djur som vållar människan skada
 Skadeinsekt –  insekter som vållar människan ohälsa eller ekonomisk skada
 Skadereduktion – en grupp av pragmatiska folkhälsoåtgärder